Кэтрин Бёрдекин (; настоящее имя — Кэтрин Пенелопа Кейд; 23 июля 1896 — 10 августа 1963) — английская писательница-романистка, автор книг в жанре фантастики, затрагивающих социальные и духовные вопросы. Младшая сестра Ровены Кейд, создательницы театра Минак в Корнуолле. Некоторые из романов Кэтрин Бёрдекин можно отнести к жанру феминистической утопии/антиутопии. Её произведения выходили в том числе под именем Кэй Бёрдекин и под псевдонимом Мюррей Константайн. Псевдоним Мюррей Константайн раскрыла исследовательница Дафна Патаи, изучая утопическую и антиутопическую литературу в середине 80-х годов XX века.

Биография 
Родилась в английском городе Спондон, графство Дербишир. Была самой младшей из четырёх детей в семье. Происходила из семьи коренных жителей Дерби, одним из её предков является известный художник Джозеф Райт Дербиский. Кэтрин получила домашнее образование в поместье Кейдов Хоумстед под руководством гувернантки, после чего продолжила учёбу в женском колледже Челтнем. Она отличалась эрудицией и любовью к чтению, и хотела учиться в Оксфорде, как и её братья, однако родители воспрепятствовали этому. В 1915 году вышла замуж за Бофорта Бёрдекина, члена олимпийской сборной по гребле и барристера. В браке у неё родились две дочери, в 1917 и в 1920 году. Вместе с семьей Кэтрин Бёрдекин переехала в Австралию, где и начала писать. Её первый роман, «Анна Колкахун» (Anna Colquhoun), был опубликован в 1922 году. В том же году распался её брак, она вернулась в Англию и поселилась в Минак-хэд в Корнуолле, где жила её сестра. В 1926 году Кэтрин Бёрдекин встретила женщину, которая стала её спутницей на всю оставшуюся жизнь. В 1930-е годы Кэтрин Бёрдекин опубликовала шесть романов; семь неопубликованных (в том числе The End of This Day’s Business). В общей сложности она написала более 20 романов, а также много пьес, рассказов и стихов.

Библиография 
 1922 — Anna Colquhoun
 1924 — The Reasonable Hope
 1927 — The Burning Ring («Горящее кольцо», также «Пылающий ринг»)
 1928 — Two in a Sack
 1929 — The Children’s Country
 1929 — Страсть к бунту ()
 1930 — Quiet Ways
 1933 — Proud Man (as Murray Constantine)
 1934 — Дьявол, бедный дьявол (), под псевдонимом Murray Constantine
 1935 — The End of This Day’s Business
 1936 — No Compromise: A Political Romance
 1937 — Ночь свастики (), под псевдонимом Murray Constantine
 1938 — Children of Jacob
 1940 — Venus in Scorpio
 1940 — Father to the Man

Примечания

Литература 
 Bonifas G. Review of Swastika Night // . Vol. 34. №. 1 (March 1987), p. 59.
  Letter // , February 12, 1938, p. 204.
  «Afterword» to Burdekin’s The End of This Day’s Business. — New York:  at the City University of New York, 1989. — pp. 159—190.
  «Introduction» to Burdekin’s Swastika Night. — New York:  at the City University of New York, 1985.
  Foreword and Afterword to Burdekin’s Proud Man. — New York:  at the City University of New York, 1993.
  «Orwell’s Despair, Burdekin’s Hope: Gender and Power in Dystopia.» // . V. 7, No. 2 (1984), pp. 85-95.
 Review of Swastika Night // , June 26, 1937.

Ссылки 
 Библиография Кэтрин Бёрдекин 

Писатели Великобритании XX века
Английские писательницы XX века
Деятели феминизма Великобритании